Die 1. FIFA Junioren-Fußballweltmeisterschaft (offiziell: FIFA World Youth Tournament for the Coca-Cola Cup) wurde vom 27. Juni bis zum 10. Juli 1977 in Tunesien ausgetragen. Den Weltmeistertitel sicherte sich die sowjetische Auswahl, die im Finale Mexiko erst im Elfmeterschießen mit 9:8 bezwingen konnte.

Zum besten Spieler des Turniers wurde Wolodymyr Bessonow aus der Sowjetunion gewählt, Torschützenkönig wurde der Brasilianer Guina.

Spielorte 
Die Spiele der Weltmeisterschaft wurden in den folgenden vier Städten ausgetragen:
 Radès – Stade El Menzah 
 Sfax – Stade Taïeb Mhiri 
 Sousse – Stade Olympique de Sousse 
 Tunis – Stade Chedli Zouiten

Teilnehmer

Vorrunde 
Die Vorrunde wurde in vier Gruppen mit jeweils vier Mannschaften ausgetragen. Die vier Gruppensieger qualifizierten sich für das Halbfinale.

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Gruppe C 

|}

|}

Gruppe D 

|}  

|}

Finalrunde

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}

Beste Torschützen 
Nachfolgend sind die besten Torschützen der Junioren-WM 1977 aufgeführt. Die Sortierung erfolgt nach Anzahl ihrer Treffer bzw. bei gleicher Toranzahl alphabetisch.

Weblinks 
 Junioren-Fußballweltmeisterschaft 1977 bei FIFA.com
 Technischer Bericht der FIFA (PDF; 8,0 MB)

1977
Fußballveranstaltung 1977
Fußball (Tunesien)
Sportveranstaltung in Tunis
Sportveranstaltung in Sousse
Sportveranstaltung in Sfax
Sportveranstaltung in Radès